Midkiff ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Midkiff (Texas)
 Midkiff (West Virginia)

Personen:
 Dale Midkiff (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Midkiff Rock, Felsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika